Il Campionato argentino di rugby a 15 2001   è stato dalla selezione della Unione di Córdoba che ha superato in finale la selezione di Buenos Aires.

Le 23 squadre iscritte erano divise in tre livelli: "Campeonato", "Ascenso", "Estimulo".

Torneo "campeonato" 
Due gironi di 4 squadre. Le prime due alle semifinali, terza e quarta ai play-out salvezza.

Girone A 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Buenos Aires||3||2||0||1||154||54||100||4
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Rosario||3||2||0||1||63||60||3||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Cuyo||3||1||0||2||104||103||1||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Chubut|| 3||1||0||2||50||154||-104||2
|}

Girone B 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Córdoba||3||3||0||0||107||68||39||6
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Tucumàn||3||2||0||1||93||81||12||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Mar del Plata||3||1||0||2||69||97||-28||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Salta||3||0||0||3||59||82||-23||0
|}

Semifinali

Finale

Play Out 

 Campione: Córdoba
 Retrocedono: Chubut e Salta

Torneo "Ascenso"

Girone A 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Santa Fè||3||3||0||0||160||44||116||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Entre Rios||3||2||0||1||93||57||36||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Noreste||3||1||0||2||104||63||41||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Santiago de l'Estero||3||0||0||3||28||221||-193||0
|}

Promossa: Santa Fè

Girone B 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|San Juan||3||3||0||0||90||29||61||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Sur||3||2||0||1||97||53||44||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Austral||3||1||0||2||69||98||-29||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Alto Valle ||3||0||0||3||40||116||-76||0
|}

Promossa: San Juan

Collegamenti esterni